

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Grady – villaggio della Contea di Lincoln, Arkansas
Grady – villaggio della Contea di Curry, Nuovo Messico

Televisione 
Grady – serie televisiva